Куросіо (黒潮) — течія у західній частині Тихого океану.
 Куросіо (黒潮町) — містечко в Японії у префектурі Коті.